Oury bezeichnet:
 Oury, eine Gemeinde und ein Departement in Burkina Faso

Oury ist der Familienname folgender Personen:
 Fernand Oury (1920–1997), französischer Pädagoge
 Frédéric-Henri Oury (1842–1921), französischer Bischof
 Gérard Oury (1919–2006), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Granville Henderson Oury (1825–1891), US-amerikanischer Politiker
 Jean Oury (1924–2014), französischer Psychiater und Autor
 Léon Louis Oury (1846-), französischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
Ury